Наградата „Теофаст Ренодо“ (, френско произношение: ) или Награда „Ренодо“ е френска литературна награда.

История 
Наградата „Ренодо“ е създадена през 1926 г. от 10 художествени критици в очакване на резултатите от обсъждането на журито на наградата „Гонкур“. Наградата носи името на Теофаст Ренодо (), който е създал първия френски вестник през 1631 г. Създателите на наградата са автори на биографията на Теофаст Ренодо, публикувана през 1929 г., която е в 10 глави, и всяка от тях е възложена на отделен автор.

Наградата „Ренодо“ не е официално свързана с наградата Гонкур и е един вид на допълнение към нея. Обявяването на лауреата става в същото време и място, като наградата „Гонкур“, а именно в първия вторник на ноември в ресторант „Друан“ в Париж. Журито на наградата „Ренодо“ винаги избира алтернативен лауреат спрямо избора на „Гонкур“.

Освен „Голямата награда“, журито връчва всяка година от 1992 г. награда за студенти, от 2003 г. награда за есе, и от 2009 г. награда за джобно издание.

Лауреати на наградата „Ренодо“

Лауреати на Голямата награда

Лауреати на наградата за есе 
 2000 L'Imaginaire des drogues: De Thomas de Quincey à Henri Michaux, Max Milner
 2001 Protée et autres essais, Simon Leys
 2003 Dictionnaire amoureux de l'Amérique, Yves Berger
 2004 Madame Proust, Évelyne Bloch-Dano
 2005 Le Roman de Constantinople, Gilles Martin-Chauffier
 2006 Jean-François Revel un esprit libre, Pierre Boncenne
 2007 Le Benarès-Kyôto, Olivier Germain-Thomas
 2008 Autobiographie d'un épouvantail, Boris Cyrulnik
 2009 Alias Caracalla, Daniel Cordier
 2010 L'affaire de l'esclave Furcy, Mohammed Aïssaoui
 2011 Fontenoy ne reviendra plus, Gérard Guégan
 2012 Le Dernier Modèle, Frank Maubert
 2013 Séraphin c'est la fin !, Gabriel Matzneff
 2014 De chez nous, Christian Authier
 2015 Leïlah Mahi 1932, Didier Blonde
 2016 Le Monde libre, Aude Lancelin
 2017 De l'ardeur, Justine Augier
 2018 Avec toutes mes sympathies, Olivia de Lamberterie
 2019 (Très) cher cinéma français, Éric Neuhoff
 2020 Les Villes de papier: Une vie d'Emily Dickinson, Dominique Fortier
 2021 Dans ma rue y avait trois boutiques, Anthony Palou

Лауреати на наградата за джобно издание 
 2009 Palestine, Hubert Haddad
 2010 L'origine de la violence, Fabrice Humbert
 2011 A l'enfant que je n'aurai pas, Линда Ле
 2012 Les Vieilles, Pascale Gautier
 2013 Le Pérégrin émerveillé, Jean-Louis Gouraud
 2014 Le Garçon incassable, Florence Seyvos
 2015 La fiancée était à dos d'âne, Vénus Khoury-Ghata
 2016 La Mémoire du monde (intégrale), Stéphanie Janicot
 2017 Les méduses ont-elles sommeil?, Louisiane C. Dor
 2018 Dieu, Allah, moi et les autres, Salim Bachi
 2019 Une vieille histoire, Джонатан Лител
 2020 Charles de Gaulle, Éric Roussel
 2021 Louis Jouvet, Olivier Rony

Лауреати на наградата за студенти 

 1992 Aden, Anne-Marie Garat
 1993 Jacob Jacobi, Jack-Alain Leger
 1994 Une mort, théâtre, Claude Mourthé
 1995 Le Jeu du roman, Louise Lambrichs
 1996 L'Ode à la reine, Jean-François Kervéan
 1997 L'Homme du cinquième jour, Jean-Philippe Arrou-Vignod
 1998 Une poignée, Anne Wiazemsky
 1999 Foraine, Paul Fournel
 2000 Dans ces bras-là, Camille Laurens
 2001 Le Soir du chien, Marie-Hélène Lafon
 2002 La Métaphysique du chien, Philippe Ségur
 2003 Silence, on ment, Gilles Martin-Chauffier
 2004 La Dernière Leçon, Noëlle Châtelet
 2005 Festins secrets, Пиер Журд
 2006 Maos, Morgan Sportès
 2007 Le Cœur cousu, Carole Martinez
 2008 Le Voyage du fils, Olivier Poivre d'Arvor
 2009 Ce que je sais de Vera Candida, Véronique Ovaldé
 2010 Dans la nuit brune, Agnès Desarthe
 2011 Rien ne s'oppose à la nuit, Делфин дьо Виган
 2012 L'Hiver des hommes, Lionel Duroy
 2013 longer, Christophe Ono-dit-Biot
 2014 L'Amour et les Forêts, Éric Reinhardt
 2015 Juste avant l'oubli, Alice Zeniter
 2016 Giboulées de soleil, Lenka Hornakova-Civade
 2017 Nos richesses, Kaouther Adimi
 2018 La Vraie Vie, Adeline Dieudonné
 2019 Le Bal des folles, Victoria Mas
 2020 Le Métier de mourir, Jean-René Van der Plaetsen
 2021 La Carte postale, Anne Berest

Източници 

  на наградата „Ренодо“
  Статия за наградата в „Le Mond“, 02.11.2009 г.
  Статия за спорния лауреат през 2007 г. Даниел Пенак

 
Култура в Париж